A Linha 3 do Metrô de Seul (apelidada Linha Laranja) é uma linha do Metropolitano de Seul. Esta linha conecta Goyang, o noroeste de Seul ao centro da cidade, Gangnam e o sudeste de Seul.

Em dezembro de 2010, a linha registrou o segundo maior consumo de dados em WiFi na região metropolitana de Seul. É uma média de 1,8 vezes mais do que as outras linhas de metrô, equipadas com zonas de serviços sem fio.

Estações

Ligações externas 
 Mapa, estações e localizador de rotas

Metrô de Seul